

Patronymes 
Zucchi est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :

 Antonio Zucchi (Venise, 1726), artiste-peintre italien ;
 Bartolomeo Zucchi,  littérateur italien, né vers 1560 à Monza ;
 Dino Zucchi (1927-2011), joueur italien de basket-ball ;
 Giovanni Zucchi (1931-2021), rameur d'aviron italien ;
 Les peintres maniéristes Francesco Zucchi  et Jacopo Zucchi ;
 Marco Antonio Zucchi, poète et acteur italien mort en 1764 ;
 Niccolò Zucchi (1586 - 1670),  astronome et physicien italien jésuite.
 Virginia Zucchi (1849-1930), danseuse classique italienne